Antonio Rivera puede referirse a:

 Antonio Rivera Ramírez (1916-1936), político español, miembro de Acción Católica.
 Antonio Rivera Alvarado (1920-2009), novillero español, padre de Francisco Rivera "Paquirri" y José Rivera "Riverita".
 Antonio Rivera Blanco (1960), historiador y político español.
 José Antonio Rivera (1963-2005), boxeador puertorriqueño, conocido como El Gallo o Tonito Rivera, campeón del peso Wélter de la WBA.
 Juan María Antonio Rivera (siglo XVIII), explorador español, en 1765 encabezó una expedición por Colorado y Utah.
 José Antonio Canales Rivera (1974), torero español, nieto de Antonio Rivera Alvarado.